Friedrich Uebel ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Uebel (Industrieller) (1872–1934), böhmischer Großindustrieller
 Friedrich Arthur Uebel (1888–1963), deutscher Klarinettenbauer